Рейнгард () — мужское личное имя и фамилия германского происхождения.

 Кекуле, Рейнгард — немецкий археолог.

Фамилия 
 Рейнгард, Анатолий Людовикович (1879—1945) — советский геолог
 Рейнгард, Владимир Васильевич (1850 или 1856—1912) — русский зоолог, родной брат ботаника Людвига Рейнгарда.
 Рейнгард, Вильгельм (1869—1955) — обергруппенфюрер СС и генерал инфантерии Третьего Рейха.
 Рейнгард, Людвиг Васильевич (1847—1920) — русский учёный, ботаник, альголог, профессор.
 Рейнгард, Филипп Христиан (1764—1812) — немецкий и русский учёный и юрист.
 Рейнгард, Франц Фолькмар (1753—1812) — немецкий протестантский богослов и проповедник.

Созвучно 
 Райнхард
 Рейнхардт
 Рейнгардт

См. также 
 Ренгартен
 Ренар (Renart) — французский вариант имени.

Мужские имена
Имена германского происхождения
Страницы значений:Тёзки